Reconstrução (álbum)
 Reconstrução dos Estados Unidos

Desambiguação